Адазавр (, буквально — «ящерица Ады») — род тероподовых динозавров из семейства дромеозаврид, живших во времена позднемеловой эпохи на территории нынешней Центральной Азии.

Это был маленький двуногий хищник со серповидными когтями на втором пальце каждой задней ноги. Размером примерно со взрослого человека: вероятно, около 2 метров от головы до кончика хвоста. Назван в честь Ады, злого духа в национальной мифологии Монголии. Название также включает в себя  — «ящерица», наиболее распространённое слово, используемое в именах динозавров.

Существует один вид (Adasaurus mongoliensis), названный в честь страны Монголии, где были найдены его ископаемые остатки. Вид был назван и описан в 1983 году известным монгольским палеонтологом Р. Барсболдом.

Кладограмма 2020 года.

Примечания 

Дромеозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1983 году
Фауна формации Нэмэгэт